A The Matrix Reloaded: The Album egy 2003-as filmzene album, a Mátrix – Újratöltve film zenéjét tartalmazza.

Számok

Disc 1
 "Session" by Linkin Park – 2:23
 "This Is the New Shit" by Marilyn Manson – 4:19
 "Reload" by Rob Zombie – 4:25
 "Furious Angels" (Instrumental) by Rob Dougan – 5:29
 "Lucky You" by Deftones – 4:08
 "The Passportal" by Team Sleep – 2:55
 "Sleeping Awake" by P.O.D. – 3:23
 "Bruises" by Ünloco – 2:36
 "Calm Like a Bomb" by Rage Against the Machine – 4:58
 "Dread Rock" by Oakenfold – 4:39
 "Zion" by Fluke – 4:33
 "When the World Ends (Oakenfold Remix)" by Dave Matthews Band 5:26

Disc 2
 "Main Title" by Don Davis – 1:30
 "Trinity Dream" by Don Davis – 1:56
 "Teahouse" by Juno Reactor featuring Gocoo – 1:04
 "Chateau" by Rob Dougan – 3:23
 "Mona Lisa Overdrive" by Juno Reactor/Don Davis – 10:08
 "Burly Brawl" by Juno Reactor vs. Don Davis – 5:52
 "'Matrix Reloaded' Suite" by Don Davis – 17:34

Filmzenei albumok